Massimiliano III d'Austria – arciduca d'Austria 
 Massimiliano III di Baviera – Principe Elettore di Baviera